Polenghi ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Polenghi (1962–2010), italienischer Fotojournalist
 Tiziano Polenghi (* 1978) ist ein italienischer Fußballspieler